Punto com hace referencia a varios artículos:

 .COM (por comando), extensión de archivo asociada a archivos ejecutables en DOS;
 .com (por comercial), dominio de Internet genérico;
 Empresa puntocom, nombre genérico de empresas que realizan la mayor parte de su negocio en Internet;
 Burbuja puntocom, burbuja especulativa aproximadamente entre 1995 y 2001, caracterizada por la proliferación de empresas punto com;